Pravdin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fedor Nikolaevich Pravdin
 Ivan Fedorovich Pravdin